Rastinjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rastinjärvi (sjö i Lappland), 
 Rastinjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Rastinjärvi (sjö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar